Ульф Нільссон (,  11 травня 1950, Нинесгамн) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1967 року виступами за команду АІК.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд АІК, «Вінніпег Джетс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 195 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Швеції, провів 21 гру в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Срібний призер чемпіонату світу — 1973.
 Бронзовий призер чемпіонату світу — 1974.
 Володар Кубка Авко в складі «Вінніпег Джетс» — 1976, 1978.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1976, 1978.
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1977.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу